Prin cuvântul plan se pot înțelege mai multe noțiuni care se referă la domenii foarte diferite ale cunoașterii umane.

   plan, substantiv comun neutru (un plan, două planuri), desemnând:
  schița mentală și/sau concretizată în scris a unei acțiuni ce urmează a fi întreprinsă (plan de acțiune)
  Plan, concept abstract din matematică (prezent în geometrie, analiză matematică, etc.) ce se referă la orice corp ce are două dimensiuni, de obicei denumite lungime și lățime, și care - în fizică - sunt de fapt doar lungimi 
 Plan asimptot
 Plan bisector
 Plan de proiecție
 Plan diametral
 Plan euclidian
 Plan geometric
 Plan înclinat
 Plan mediator
 Plan meridian
 Plan normal
 Plan osculator
 Plan polar
 Plan radical
 Plan tangent

   plan, adjectiv (plan, plană, plani, plane), desemnând calitatea, însușirea unui obiect, corp, figură geometrică, formă de relief, ș.a.m.d., de a a avea întindere bidimensională și netezime asemănătoare unui plan geometric

Vezi și 
 Geometrie plană
 Plan (cinematografie)
 Plan cincinal 
 Plan de conturi 
 Plan de numerotare 
 Plan factorial experimental 
 Planimetrie
 Planificare
 Planul Marshall
 Planul Morgenthau
 Planul evadării (Prison Break)
 Planuri de amenajare a apelor din România
 Planul de amenajare al bazinului lacului Ciad

Legături externe 
 Plan (DEX)